Gredos har flere betydninger:
Sierra de Gredos - en bjergkæde i det centrale Spanien, mellem Ávila, Cáceres, Madrid og Toledo
Navarredonda de Gredos - en by og en kommune i provinsen Ávila selvstyrende region Castilla y León i Spanien
San Juan de Gredos - en by og en kommune i provinsen Ávila selvstyrende region Castilla y León i Spanien
SEAT Gredos - en lille mellemklassebil udført som 4-dørs sedan